Het woord imperatief kan verwijzen naar:
 Gebiedende wijs van het werkwoord (taalkunde);
 Categorische versus hypothetische imperatief, begrippen uit de kantiaanse wijsbegeerte;
 Imperatief programmeren, een programmeerconcept in de informatica.